Het WTA-tennistoernooi van Leipzig (officieel Sparkassen Cup) van 2003 vond plaats van 22 tot en met 28 september 2003 in de Duitse stad Leipzig. Het was de veertiende (en laatste) editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Serena Williams was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Belgische Kim Clijsters bereikte de halve finale. Daarin moest zij bij een stand van 7–5 en 4–4 de strijd tegen de latere winnares opgeven.

Het derde reekshoofd, Anastasija Myskina uit Rusland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Belgische Justine Henin-Hardenne in drie sets. Myskina wist voor het eerst in haar loopbaan het toernooi van Leipzig op haar naam te schrijven, nadat zij een jaar eerder al de finale had bereikt. Het was haar vijfde WTA-titel, de derde van 2003. Zij won US$ 93.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Naast Clijsters en Henin-Hardenne waren er nog twee Belgische deelneemsters:
 Els Callens had zich via het kwalificatietoernooi verzekerd van een plek in het hoofdtoernooi – zij bereikte vervolgens de kwartfinale, waarin zij werd uitgeschakeld door landgenote Henin-Hardenne.
 Elke Clijsters had toegang verkregen via een wildcard – zij strandde in de eerste ronde.

Er waren geen Nederlandse speelsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Alexandra Stevenson en Serena Williams had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Stevenson speelde samen met Anastasija Myskina – zij kwamen niet voorbij de tweede ronde.

Het als eerste geplaatste duo Svetlana Koeznetsova en Martina Navrátilová won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste Russische koppel Jelena Lichovtseva en Nadja Petrova in drie sets. Het was hun vijfde gezamenlijke titel. Russin Koeznetsova had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met een andere partner; de Amerikaanse Navrátilová 167.

De Belgische Els Callens en Janette Husárová (Slowakije) waren het derde reekshoofd – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Leipzig 2003
Leipzig